016  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Besançon, in Francia